Artificial Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Artificial Island (Delaware)
 Artificial Island (New Jersey)